Dard – pseudonimo dello scrittore e poeta indiano Khwaja Mir
 Frédéric Dard – scrittore francese
 Georges Dard – calciatore francese